Příjmení Fassati nosí více osobností:

 Ludvík Fassati (1858–1933), český učitel, předseda italského spolku v Praze 
Markéta Fassati (* 1985), česká sopranistka 
Miloslav Fassati (1887–1962), československý generál
Miloš Fassati (1921–1997), český biochemik, mikrobiolog, entomolog a botanik
 Miroslav Fassati (1925–???), český a československý politik za normalizace
 Tomáš Fassati (* 1952), český vědec, vysokoškolský pedagog
 Anna Fassatiová (* 1958), muzejní pracovnice
 Olga Fassatiová (1924–2011), česká vědkyně, vysokoškolská pedagožka